Класификацията на змиите по-долу включва всички родове от подразред Змии (Serpentes).

Класификация 
Подразред Змии

 Инфраразред Scolecophidia Cope, 1864
 Надсемейство Typhlopoidea Gray, 1845
 Семейство Американски червейници (Anomalepididae) Taylor, 1939
 Род Anomalepis Jan, 1860
 Род Helminthophis Peters, 1860
 Род Liotyphlops Peters, 1881
 Род Typhlophis Fitzinger, 1843
 Семейство Leptotyphlopidae Stejneger, 1892
 Род Leptotyphlops Fitzinger, 1843
 Род Rhinoleptus Orejas-Miranda, Roux-Estève & Guibé, 1970
 Семейство Червейници (Typhlopidae) Merrem, 1820
 Род Acutotyphlops Wallach, 1995
 Род Cyclotyphlops Bosch & Ineich, 1994
 Род Ramphotyphlops Fitzinger, 1843
 Род Rhinotyphlops Fitzinger, 1843
 Род Същински червейници (Typhlops) Oppel, 1811
 Род Xenotyphlops Wallach & Ineich, 1996
 Инфраразред Alethinophidia Nopcsa, 1923
 Семейство †Nigerophiidae Rage, 1975
 Род †Indophis Rage & Prasad 1992
 Род †Kelyophis Laduke et al., 2010
 Род †Nessovophis Averianov 1997
 Род †Nigerophis Rage 1975
 Род †Nubianophis Rage & Werner 1999
 Род †Woutersophis Rage 1980
 Надсемейство Нисши змии (Henophidia, Booidea) Vidal & Hedges (2002)
 Семейство Лъжливи коралови змии (Aniliidae) Stejneger, 1907
 Род †Colombophis Hoffstetter & Rage, 1977
 Род Anilius Oken, 1816
 Семейство Anomochilidae Cundall, Wallach & Rossman, 1993
 Род Anomochilus Berg, 1901
 Семейство Боидни (Boidae) John E. Gray, 1825
 Подсемейство Същински бои (Boinae) Gray, 1825
 Род †Титанобои (Titanoboa) Head, 2009
 Род Бои (Boa) Linnaeus, 1758
 Род Тихоокеански бои (Candoia) Gray, 1842
 Род Дървесни бои (Corallus) Daudin, 1803
 Род Дъговидни бои (Epicrates) Wagler, 1830
 Род Анаконди (Eunectes) Wagler, 1830
 Подсемейство Пясъчни бои (Erycinae) Bonaparte, 1831
 Род Charina Gray, 1849
 Род Същински пясъчни бои (Eryx) Daudin, 1803
 Род Gongylophis Wagler, 1830
 Семейство Срасналочелюстни бои (Bolyeriidae) Hoffstetter, 1946
 Род Bolyeria Gray, 1842
 Род Casarea Gray, 1842
 Семейство Cylindrophiidae Fitzinger, 1843
 Род Цилиндрични змии (Cylindrophis) Wagler, 1828
 Семейство Мексикански земни питони (Loxocemidae) Cope, 1861
 Род Двуцветни бои (Loxocemus) Cope, 1861
 Семейство Дървесни бои джуджета (Tropidophiidae) Leo Brongersma, 1951
 Род Exiliboa Bogert, 1968
 Род Малки южноамерикански бои (Trachyboa) Peters, 1860
 Род Земни бои (Tropidophis) Sagra, 1843
 Род Малки бои (Ungaliophis) Müller, 1880
 Семейство Щитоопашни змии (Uropeltidae) Müller, 1832
 Род Brachyophidium Wall, 1921
 Род Melanophidium Günther, 1864
 Род Platyplectrurus Günther, 1868
 Род Plectrurus Duméril, 1851
 Род Pseudotyphlops Schlegel, 1839
 Род Rhinophis Hemprich, 1820
 Род Teretrurus Beddome, 1886
 Род Uropeltis Cuvier, 1829
 Семейство Лъчисти змии (Xenopeltidae) Bonaparte, 1845
 Род Xenopeltis Reinwardt, 1827
 Надсемейство Висши змии (Colubroidea, Xenophidia, Caenophidia) Oppel, 1811
 Семейство Брадавичести змии (Acrochordidae) Charles L. Bonaparte, 1831
 Род Същински брадавичести змии (Acrochordus) Hornstedt, 1787
 Семейство Atractaspididae Günther, 1858
 Род Amblyodipsas Peters, 1857
 Род Aparallactus A. Smith, 1849
 Род Къртичеви змии (Atractaspis) A. Smith, 1849
 Род Brachyophis Mocquard, 1888
 Род Chilorhinophis Werner, 1907
 Род Elapotinus Jan, 1862
 Род Hypoptophis Boulenger, 1896
 Род Macrelaps Boulenger, 1896
 Род Micrelaps Boettger, 1880
 Род Poecilopholis Boulenger, 1903
 Род Polemon Jan, 1858
 Род Xenocalamus Günther, 1868
 Семейство Смокообразни (Colubridae) Oppel, 1811
 Род Blythia Theobold, 1868
 Род Cercaspis
 Род Cyclocorus
 Род Elapoidis F. Boie, 1827
 Род Gongylosoma
 Род Haplocercus Günther, 1858
 Род Helophis
 Род Myersophis
 Род Oreocalamus
 Род Poecilopholis
 Род Rhabdops Boulenger, 1893
 Род Tetralepis Boettger, 1892
 Род Thermophis
 Род Trachischium Günther, 1853
 Подсемейство Xenodermatinae
 Род Achalinus
 Род Fimbrios
 Род Oxyrhabdium Boulenger, 1893
 Род Stoliczkaia
 Род Xenodermus
 Род Xylophis Beddome, 1878
 Род Pareatinae
 Род Aplopeltura
 Род Asthenodipsas
 Род Pareas
 Род Calamariinae
 Род Calamaria
 Род Calamorhabdium
 Род Collorhabdium
 Род Etheridgeum
 Род Macrocalamus
 Род Pseudorabdion
 Род Rabdion
 Подсемейство Homalopsinae
 Род Bitia Gray, 1842
 Род Brachyorrhos Kuhl, 1826
 Род Cantoria Girard, 1857
 Род Кучеглави водни змии (Cerberus) Cuvier, 1829
 Род Ориенталски водни змии (Enhydris) Sonnini & Latreille, 1802
 Род Мустакати змии (Erpeton) Lacépède, 1800
 Род Fordonia Gray, 1837
 Род Gerarda Gray, 1849
 Род Heurnia Jong, 1926
 Род Маскирани кучеглави водни бои (Homalopsis) Kuhl & Hasselt, 1822
 Род Myron Gray, 1849
 Подсемейство Boodontinae
 Род Bothrolycus
 Род Bothrophthalmus
 Род Buhoma
 Род Chamaelycus
 Род Dendrolycus
 Род Dipsina
 Род Dromophis
 Род Duberria
 Род Gonionotophis
 Род Африкански водни змии (Grayia)
 Род Hormonotus
 Род Lamprophis
 Род Lycodonomorphus
 Род Lycophidion
 Род Macroprotodon
 Род Mehelya
 Род Montaspis Bourquin, 1991
 Род Къртичеви смокове (Pseudaspis) Fitzinger, 1843
 Род Pseudoboodon Peracca, 1897
 Род Pythonodipsas
 Род Scaphiophis
 Подсемейство Pseudoxyrhophiinae
 Род Alluaudina
 Род Compsophis
 Род Ditypophis
 Род Dromicodryas
 Род Exallodontophis
 Род Geodipsas
 Род Heteroliodon
 Род Ithycyphus
 Род Мадагаскарски дървесни смокове (Langaha)
 Род Мадагаскарски змии (Leioheterodon)
 Род Liophidium
 Род Liopholidophis
 Род Lycodryas
 Род Madagascarophis
 Род Micropisthodon
 Род Pararhadinaea
 Род Brygophis
 Род Pseudoxyrhopus
 Род Stenophis
 Подсемейство Същински смокове (Colubrinae)
 Род Aeluroglena Boulenger, 1898
 Род Бронзови камшични змии (Ahaetulla) Link, 1807
 Род Aprosdoketophis Wallach, Lanza & Nistri, 2010
 Род Archelaphe Schulz, Böhme & Tillack, 2011
 Род Argyrogena Werner, 1924
 Род Гланцови змии (Arizona) Kennicott, 1859
 Род Bamanophis SchätLink, 1807
 Род Bogertophis Dowling & Price, 1988
 Род Бойги (Boiga) Fitzinger, 1826
 Род Червени смокове (Cemophora) Cope, 1860
 Род Chapinophis Campbell & Smith, 1998
 Род Chilomeniscus Cope, 1860
 Род Chionactis Cope, 1860
 Род Chironius Fitzinger, 1826
 Род Летящи дървесни змии (Chrysopelea) Boie, 1827
 Род Coelognathus Fitzinger, 1843
 Род Смокове стрелци (Coluber) Linnaeus, 1758
 Род Colubroelaps Orlov, Kharin, Ananjeva, Thien Tao & Quang Truong, 2009
 Род Conopsis Günther, 1858
 Род Медянки (Coronella) Laurenti, 1768
 Род Жълтоусти змии (Crotaphopeltis) Fitzinger, 1843
 Род Cyclophiops Boulenger, 1888
 Род Яйцеядни змии (Dasypeltis) Wagler, 1830
 Род Азиатски дървесни смокове (Dendrelaphis) Boulenger, 1890
 Род Dendrophidion Fitzinger, 1843
 Род Голямозъби змии (Dinodon) Duméril, 1853
 Род Dipsadoboa Günther, 1858
 Род Бумсланги (Dispholidus) Fitzsimons & Brain, 1958
 Род Dolichophis Gistel, 1868
 Род Индигови змии (Drymarchon) Fitzinger, 1843
 Род Американски смоци (Drymobius) Fitzinger, 1843
 Род Drymoluber Amaral, 1929
 Род Dryocalamus Günther, 1858
 Род Dryophiops Boulenger, 1896
 Род Eirenis Jan, 1862
 Род Elachistodon Reinhardt, 1863
 Род Пъстри смокове (Elaphe) Wagler, 1833
 Род Euprepiophis Fitzinger, 1843
 Род Ficimia Gray, 1849
 Род Мексикански змии (Geagras) Cope, 1876
 Род Gonyophis Boulenger, 1891
 Род Gonyosoma Wagler, 1828
 Род Gyalopion Cope, 1860
 Род Hapsidophrys Fischer, 1856
 Род Hemerophis Schätti & Utiger, 2001
 Род Hemorrhois Boie, 1826
 Род Hierophis Fitzinger, 1843
 Род Кралски змии (Lampropeltis) Fitzinger, 1843
 Род Leptodrymus Amaral, 1927
 Род Папагалови змии (Leptophis) Bell, 1825
 Род Lepturophis Boulenger, 1900
 Род Limnophis Günther, 1865
 Род Liopeltis Fitzinger, 1843
 Род Lycodon Fitzinger, 1826
 Род Lycognathophis Boulenger, 1893
 Род Шилоноси смокове (Lytorhynchus) Peters, 1862
 Род Maculophis
 Род Macroprotodon Guichenot, 1850
 Род Американски камшични смоци (Masticophis) Baird & Girard, 1853
 Род Mastigodryas Amaral, 1935
 Род Meizodon Fischer, 1856
 Род Mintonius
 Род Малкозъби змии (Oligodon) Fitzinger, 1826
 Род Oocatochus Helfenberger, 2001
 Род Тревни смоци (Opheodrys) Fitzinger, 1843
 Род Oreocryptophis Utiger, Schätti & Helfenberger, 2005
 Род Orthriophis Utiger, Helfenberger, Schätti, Schmidt, Ruf & Ziswiler, 2002
 Род Американски лозови змии (Oxybelis) Wagler, 1830
 Род Pantherophis Fitzinger, 1843
 Род Африкански храстови смокове (Philothamnus) Smith, 1840
 Род Листоноси змии (Phyllorhynchus) Stejneger, 1890
 Род Гоферови змии (Pituophis) Holbrook, 1842
 Род Platyceps Blyth, 1860
 Род Pliocercus Cope, 1860
 Род Pseudelaphe Mertens & Rosenberg, 1943
 Род Pseudoficimia Bocourt, 1883
 Род Американски пуфтящи змии (Pseustes) Fitzinger, 1843
 Род Големоглави смоци мишкари (Ptyas) Fitzinger, 1843
 Род Rhadinophis Vogt, 1922
 Род Rhamnophis Günther, 1862
 Род Rhinechis Fitzinger, 1843
 Род Rhinobothryum Wagler, 1830
 Род Дългоноси змии (Rhinocheilus) Baird & Girard, 1853
 Род Rhynchocalamus Günther, 1864
 Род Rhynchophis Mocquard, 1897
 Род Петнистоноси змии (Salvadora) Baird & Girard, 1853
 Род Scaphiophis Peters, 1870
 Род Scolecophis Fitzinger, 1843
 Род Senticolis Campbell & Howell, 1965
 Род Sibynophis Fitzinger, 1843
 Род Simophis Peters, 1860
 Род Сонорски пясъчни смокове (Sonora) Baird & Girard, 1843
 Род Диадемови змии (Spalerosophis) Jan, 1865
 Род Черно-жълти смокове мишкари (Spilotes) Wagler, 1830
 Род Stegonotus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 Род Stenorrhina Duméril, 1853
 Род Symphimus Cope, 1869
 Род Sympholis Cope, 1861
 Род Tantilla Baird & Girard, 1853
 Род Tantillita Smith, 1941
 Род Котешки змии (Telescopus) Wagler, 1830
 Род Африкански лозови змии (Thelotornis) Smith, 1849
 Род Черни дървесни смокове (Thrasops) Hallowell, 1857
 Род Toxicodryas Hallowell, 1857
 Род Лирови смокове (Trimorphodon) Cope, 1861
 Род Xenelaphis Günther, 1864
 Род Xyelodontophis Broadley & Wallach, 2002
 Род Zamenis Wagler, 1830
 Подсемейство Psammophiinae
 Род Hemirhagerrhis
 Род Вдлъбнаточели смокове (Malpolon)
 Род Mimophis
 Род Пясъчни змии (Psammophis)
 Род Psammophylax
 Род Rhamphiophis
 Подсемейство Natricinae
 Род Adelophis Dugès, 1879
 Род Afronatrix Rossman & Eberle, 1977
 Род Гребенести горски змии (Amphiesma) Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 Род Amphiesmoides Malnate, 1961
 Род Amplorhinus
 Род Anoplohydrus Werner, 1909
 Род Aspidura Wagler, 1830
 Род Atretium Cope, 1861
 Род Balanophis H.M. Smith, 1938
 Род Clonophis Cope, 1889
 Род Hologerrhum
 Род Hydrablabes
 Род Hydraethiops Günther, 1872
 Род Iguanognathus Boulenger, 1898
 Род Limnophis Günther, 1865
 Род Азиатски гребенести змии (Macropisthodon) Boulenger, 1893
 Род Natriciteres Loveridge, 1953
 Род Водни змии (Natrix) Laurenti, 1768
 Род Американски водни змии (Nerodia) Baird & Girard, 1853
 Род Opisthotropis Günther, 1872
 Род Parahelicops
 Род Pararhabdophis Bourret, 1934
 Род Лъжливи пясъчни змии (Psammodynastes)
 Род Кралски водни змии (Regina) Baird & Girard, 1853
 Род Дългозъби змии (Rhabdophis) Fitzinger, 1843
 Род Seminatrix Cope, 1895
 Род Азиатски водни змии (Sinonatrix) Rossman & Eberle, 1977
 Род Кафявокоремни змии (Storeria) Baird & Girard, 1853
 Род Панделковидни змии (Thamnophis) Fitzinger, 1843
 Род Tropidoclonion Cope, 1860
 Род Tropidonophis Jan, 1863
 Род Virginia Baird & Girard, 1853
 Род Гребенести водни змии (Xenochrophis) Günther, 1864
 Подсемейство Pseudoxenodontinae
 Род Plagiopholis
 Род Pseudoxenodon
 Подсемейство Dipsadinae
 Род Adelphicos Jan, 1862
 Род Колумбийски змии (Amastridium) Cope, 1861
 Род Вретеновидни змии (Atractus) Wagler, 1828
 Род Червейни змии (Carphophis) Gervais, 1843
 Род Chersodromus Reinhardt, 1860
 Род Конусовидни змии (Coniophanes) Cope, 1860
 Род Contia Baird & Girard, 1853
 Род Crisantophis Villa, 1971
 Род Cryophis Bogert & Duellman, 1963
 Род Огърличести змии (Diadophis) Baird & Girard, 1853
 Род Diaphorolepis Jan, 1863
 Род Голямоглави американски змии (Dipsas) Laurenti, 1768
 Род Echinanthera Cope, 1894
 Род Emmochliophis Fritts & Smith, 1969
 Род Enuliophis
 Род Enulius Cope, 1871
 Род Eridiphas Leviton & Tanner, 1960
 Род Geophis Wagler, 1830
 Род Тропически водни змии (Hydromorphus) Peters, 1859
 Род Нощни смоци (Hypsiglena) Cope, 1860
 Род Тъпоглави дървесни змии (Imantodes) Duméril, 1853
 Род Коткоглави змии (Leptodeira) Fitzinger, 1843
 Род Ninia Baird & Girard, 1853
 Род Nothopsis Cope, 1871
 Род Pliocercus
 Род Pseudoleptodeira Taylor, 1939
 Род Rhadinaea Cope, 1863
 Род Rhadinophanes Myers & Campbell, 1981
 Род Змии охлювичари (Sibon) Fitzinger, 1826
 Род Sibynomorphus Fitzinger, 1843
 Род Synophis Peracca, 1896
 Род Taeniophallus
 Род Tantalophis Duellman, 1958
 Род Tretanorhinus Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 Род Trimetopon Cope, 1885
 Род Tropidodipsas
 Род Urotheca Bibron, 1843
 Род Xenopholis Peters, 1866
 Подсемейство Xenodontinae
 Род Централноамерикански змии бегачи (Alsophis) Fitzinger, 1843
 Род Antillophis Maglio, 1970
 Род Apostolepis Cope, 1862
 Род Arrhyton Günther, 1858
 Род Boiruna
 Род Cercophis Fitzinger, 1843
 Род Мусурани (Clelia) Fitzinger, 1826
 Род Лъжливи смокове (Conophis) Peters, 1860
 Род Ditaxodon Hoge, 1958
 Род Drepanoides Dunn, 1928
 Род Elapomorphus Wiegmann, 1843
 Род Псевдокоралови змии (Erythrolamprus) Wagler, 1830
 Род Рогати тинести змии (Farancia) Gray, 1842
 Род Американски гребенести змии (Helicops) Wagler, 1830
 Род Свиненоси змии (Heterodon) Sonnini & Latreille, 1801
 Род Hydrodynastes Fitzinger, 1843
 Род Амазонски водни змии (Hydrops) Wagler, 1830
 Род Hypsirhynchus Günther, 1858
 Род Ialtris Cope, 1862
 Род Lioheterophis Amaral, 1935
 Род Златнокоремни змии (Liophis) Wagler, 1830
 Род Южноамерикански свиненоси змии (Lystrophis) Cope, 1885
 Род Manolepis Cope, 1885
 Род Лунни смокове (Oxyrhopus) Wagler, 1830
 Род Phalotris
 Род Южноамерикански храстови змии (Philodryas) Wagler, 1830
 Род Фимофиси (Phimophis) Cope, 1860
 Род Pseudablabes Boulenger, 1896
 Род Псевдобои (Pseudoboa) Schneider, 1801
 Род Pseudoeryx Fitzinger, 1826
 Род Psomophis
 Род Rhachidelus Boulenger, 1908
 Род Saphenophis Myers, 1972
 Род Siphlophis Fitzinger, 1843
 Род Sordellina Proctor, 1923
 Род Tropidodryas Fitzinger, 1843
 Род Umbrivaga Roze, 1964
 Род Uromacer Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 Род Uromacerina Amaral, 1929
 Род Waglerophis Romano & Hoge, 1973
 Род Жабоядни змии (Xenodon) F. Boie, 1827
 Род Xenoxybelis
 Триб Tachymenini
 Род Calamodontophis Amaral, 1963
 Род Gomesophis Hoge & Mertens, 1959
 Род Аржентински змии (Pseudotomodon) Koslowsky, 1896
 Род Ptychophis Gomes, 1915
 Род Tachymenis Wiegmann, 1835
 Род Thamnodynastes Wagler, 1830
 Род Tomodon Duméril & Bibron, 1853
 Семейство Аспидови (Elapidae) F. Boie, 1827
 Род Acanthophis Daudin, 1803
 Род Африкански коралови змии (Aspidelaps) Fitzinger, 1843
 Род Aspidomorphus Fitzinger, 1843
 Род Austrelaps Worrell, 1963
 Род Водни кобри (Boulengerina) Dollo, 1886
 Род Крайтове (Bungarus) Daudin, 1803
 Род Cacophis Günther, 1863
 Род Calliophis Gray, 1834
 Род Демансии (Demansia) Gray, 1842
 Род Мамби (Dendroaspis) Schlegel, 1848
 Род Denisonia Krefft, 1869
 Род Drysdalia Worrell, 1961
 Род Echiopsis Fitzinger, 1843
 Род Elapognathus Boulenger, 1896
 Род Elapsoidea Bocage, 1866
 Род Furina Duméril, 1853
 Род Огърличести кобри (Hemachatus) Fleming, 1822
 Род Hemiaspis Fitzinger, 1861
 Род Hemibungarus Peters, 1862
 Род Homoroselaps Jan, 1858
 Род Хоплоцефали (Hoplocephalus) Wagler, 1830
 Род Leptomicrurus Schmidt, 1937
 Род Loveridgelaps McDowell, 1970
 Род Micropechis Boulenger, 1896
 Род Micruroides Schmidt, 1928
 Род Коралови змии (Micrurus) Wagler, 1824
 Род Кобри (Naja) Laurenti, 1768
 Род Notechis Boulenger, 1896
 Род Ogmodon Peters, 1864
 Род Кралски кобри (Ophiophagus) Günther, 1864
 Род Тайпани (Oxyuranus) Kinghorn, 1923
 Род Paranaja Loveridge, 1944
 Род Австралийски аспиди (Pseudechis) Wagler, 1830
 Род Pseudohaje Günther, 1858
 Род Лъжливи кобри (Pseudonaja) Günther, 1858
 Род Rhinoplocephalus Müller, 1885
 Род Salomonelaps McDowell, 1970
 Род Simoselaps Jan, 1859
 Род Sinomicrurus Slowinski et al., 2001
 Род Suta Worrell, 1961
 Род Toxicocalamus Boulenger, 1896
 Род Tropidechis Günther, 1863
 Род Vermicella Günther, 1858
 Род Пустинни кобри (Walterinnesia) Lataste, 1887
 Подсемейство Морски змии (Hydrophiinae, Hydrophiidae) Smith, 1926
 Род Acalyptophis Boulenger, 1896
 Род Aipysurus Lacépède, 1804
 Род Astrotia Fischer, 1855
 Род Emydocephalus Krefft, 1869
 Род Enhydrina Gray, 1849
 Род Ephalophis M.A. Smith, 1931
 Род Hydrelaps Boulenger, 1896
 Род Hydrophis Latreille in Sonnini & Latreille, 1801
 Род Kerilia Gray, 1849
 Род Kolpophis M.A. Smith, 1926
 Род Lapemis Gray, 1835
 Род Плоскоопашати морски змии (Laticauda) Laurenti, 1768
 Род Parahydrophis Burger & Natsuno, 1974
 Род Parapistocalamus Roux, 1934
 Род Pelamis Daudin, 1803
 Род Praescutata Wall, 1921
 Род Pseudolaticauda Kharin 1984
 Род Thalassophina Smith, 1926
 Род Thalassophis P. Schmidt, 1852
 Семейство Питонови (Pythonidae) Fitzinger, 1826
 Род Apodora Kluge, 1993
 Род Aspidites Peters, 1877
 Род Bothrochilus Fitzinger, 1843
 Род Leiopython Hubrecht, 1879
 Род Водни питони (Liasis) Gray, 1842
 Род Австралийски диамантени питони (Morelia) Gray, 1842
 Род Питони (Python) Daudin, 1803
 Семейство Отровници (Viperidae) Oppel, 1811
 Подсемейство Azemiopinae Liem, Marx & Rabb, 1971
 Род Бирмански усойници (Azemiops) Boulenger, 1888
 Подсемейство Causinae Cope, 1859
 Род Нощни усойници (Causus) Wagler, 1830
 Подсемейство Crotalinae Oppel, 1811
 Род Agkistrodon Palisot de Beauvois, 1799
 Род Atropoides Werman, 1992
 Род Bothriechis Peters, 1859
 Род Bothriopsis Peters, 1861
 Род Американски копиеглави змии (Bothrops) Wagler, 1824
 Род Малайски мокасинови змии (Calloselasma) Cope, 1860
 Род Cerrophidion Campbell & Lamar, 1992
 Род Кротали (Crotalus) Linnaeus, 1758
 Род Китайски носати змии (Deinagkistrodon) Gloyd, 1979
 Род Gloydius Hoge & Romano-Hoge, 1981
 Род Цейлонски щитомордници (Hypnale) Fitzinger, 1843
 Род Бушмастери (Lachesis) Daudin, 1803
 Род Мексикански рогати усойници (Ophryacus) Cope, 1887
 Род Ovophis Burger, 1981
 Род Свиноноси усойници (Porthidium) Cope, 1871
 Род Малки гърмящи змии (Sistrurus) Garman, 1883
 Род Азиатски копиеглави змии (Trimeresurus) Lacépède, 1804
 Род Tropidolaemus Wagler, 1830
 Подсемейство Viperinae Oppel, 1811
 Род Adenorhinos Marx & Rabb, 1965
 Род Африкански дървесни усойници (Atheris) Cope, 1862
 Род Пуфтящи усойници (Bitis) Gray, 1842
 Род Рогати усойници (Cerastes) Laurenti, 1768
 Род Ориенталски отровници (Daboia) Gray, 1842
 Род Ефи (Echis) Merrem, 1820
 Род Листоноси усойници (Eristicophis) Alcock & Finn, 1897
 Род Macrovipera Reuss, 1927
 Род Montatheris Broadley, 1996
 Род Малоазийски отровници (Montivipera) Nilson et al., 1999
 Род Proatheris Broadley, 1996
 Род Лъжероги усойници (Pseudocerastes) Boulenger, 1896
 Род Усойници (Vipera) Laurenti, 1768

Източници

Вижте също 
 Змии
 Отровна змия